

Geografia 
 Faxon – comune nella contea di Comanche, Stato dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America

Persone 
 Brad Faxon – golfista professionista statunitense
 Charles Edward Faxon – illustratore e botanico statunitense
 Jack Faxon – politico statunitense
 Nat Faxon –  attore, sceneggiatore, comico e produttore cinematografico statunitense
 Walter Faxon – ornitologo statunitense